Corrado Avolio – romanziere e glottologo italiano
 Enzo Avolio – attore teatrale e doppiatore italiano
 Giuseppe Avolio – politico italiano
 Giuseppe Castelli Avolio – docente e politico italiano